Légaré ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Légaré (1918–2004), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Grouard-McLennan
 Ovila Légaré (1901–1978), kanadischer Schauspieler und Singer-Songwriter